Cleveland County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cleveland County Courthouse (Arkansas), NRHP-Nr. 77000248
 Cleveland County Courthouse (North Carolina), NRHP-Nr. 79001693
 Cleveland County Courthouse (Oklahoma), NRHP-Nr. 00001580